Berador Khasanovitch Abduraimov () (né le  à Tachkent en URSS) est un joueur et entraîneur de football ouzbek.

Joueur le plus capé du club ouzbek du Pakhtakor Tachkent (358 matchs disputés), Il est surtout connu pour avoir terminé meilleur buteur du championnat d'URSS lors de la saison 1968 avec 22 buts (à égalité avec le joueur Georgi Gavasheli).

Biographie

Statistiques

Liens externes 
 
  Профиль на официальном сайте ФК «Спартак» (Москва)

Naissance à Tachkent
Naissance en RSS d'Ouzbékistan
Naissance en mai 1943
Footballeur soviétique
Footballeur ouzbek
Joueur du Pakhtakor Tachkent
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur du CSKA Moscou (football)
Entraîneur soviétique de football
Entraîneur ouzbek de football
Entraîneur du Pakhtakor Tachkent
Sélectionneur de l'équipe d'Ouzbékistan de football